Мартиньи-Курпье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Лан-2. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02471.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 118 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 78 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 61 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 78,2 %, в 1999 году было 77,3 %). Из 61 активных жителей работали 58 человек (32 мужчины и 26 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 17 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мартиньи-Курпьер 

Коммуны департамента Эна